Persimmon bezeichnet:

 eine Baufirma, siehe Persimmon plc
 eine Frucht, siehe Kaki
 Persimmon (Pferd) (1893–1908), britisches Vollblut-Rennpferd und Deckhengst